Meschewoi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Meschewoi (Tscheljabinsk, Satkinski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscheljabinsk, Satkinski rajon

 Meschewoi (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg
 Meschewoi (Rostow), ländliche Siedlung in der Oblast Rostow
 Meschewoi (Saratow), ländliche Siedlung in der Oblast Saratow
 Meschewoi (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol
 Meschewoi (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski rajon